Награда за најбољу глумицу (Кански филмски фестивал) () је награда која се додељује на Канском филмском фестивалу од 1946. године.

Добитнице

Извори 

Кански филмски фестивал